MOV eller mov har flere betydninger:
 Metaloxid varistor - engelsk Metal Oxide Varistor; udbredt varistor variant.
 .mov - filenavn endelse for QuickTime multimedia filformatet.
 Marconi-Osram Valve - en tidligere britisk fabrikant af elektronrør.
 MOV (x86-instruktion) - indenfor x86-assembler er MOV en mnemonic for kopiering af data fra én lokation til en anden.